Contea di Saline o Saline County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Saline (Arkansas)
 Contea di Saline (Illinois)
 Contea di Saline (Kansas)
 Contea di Saline (Missouri)
 Contea di Saline (Nebraska)